Inglewood pode se referir a várias localidades:

Austrália 
 Inglewood – um subúrbio de Perth, na Austrália Ocidental
 Inglewood (Queensland) – uma cidade de Queensland
 Inglewood (Victoria) – uma cidade de Victoria (Austrália)

Canadá 
 Inglewood – um bairro de Calgary
 Inglewood – um bairro de Edmonton

Estados Unidos da América 
 Inglewood (Califórnia) – uma cidade da Califórnia
 Inglewood (Nebraska) – uma vila do Nebraska
 Inglewood (Virgínia) – uma comunidade não-incorporada da Virgínia
 Inglewood-Finn Hill – uma região censitária do Estado de Washington

Nova Zelândia 
 Inglewood – uma cidade da região de Taranaki

Ver também 
 Englewood

Desambiguação